Daedeok-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Daedeok-myeon, Gimcheon, socken i Gimcheon, Norra Geyongsang, 
 Daedeok-myeon, Damyang-gun, socken i Damyang-gun, Södra Jeolla, 
 Daedeok-myeon, Anseong, socken i Anseong, Gyeonggi,